Куленко Олег Иванович (род. 26 февраля 1950 года) — государственный деятель Казахстана, второй аким города Костанай.

Биография 
Родился Олег Иванович в 1950 году в городе Джетыгара Кустанайской области.

Трудовая деятельность

Примечания 

Акимы Костаная